Can Grau (Barcelona), masia al Carmel (Barcelona), actualment derruïda. 
 Can Grau (Castellbell i el Vilar), masia de Castellbell i el Vilar. 
 Can Grau (Castellfollit del Boix), masia de Castellfollit del Boix. 
 Can Grau (Lloret de Mar), edifici al municipi de Lloret de Mar (la Selva). 
 Can Grau (Manlleu), casa de Manlleu.
 Can Grau (Olivella), masia d'Olivella.
 Can Grau (Olot), casa d'Olot.
 Can Grau (Palau-solità i Plegamans), masia de Palau-solità i Plegamans.
 Can Grau (la Roca del Vallès), masia de la Roca del Vallès.
 Can Grau (Sant Pere de Vilamajor), masia de Sant Pere de Vilamajor.
 Jaciment de Can Grau, jaciment arqueològic al municipi de Font-rubí (l'Alt Penedès).